Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2012) werd gespeeld van 7 tot en met 14 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

De titelverdediger in het enkelspel is de als derde geplaatste Andy Murray; titelverdedigers in het dubbelspel is het als tweede geplaatste duo Maks Mirni & Daniel Nestor.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2012
Shanghai